Сержант милиции — специальное звание младшего начальствующего состава милиции НКВД и МВД СССР в 1936—1943 годах. По рангу равнялось сержанту государственной безопасности в НКВД, лейтенанту в РККА и РККФ. Данное специальное звание по рангу находится ниже младшего лейтенанта милиции и выше старшины (помкомвзвода).

История звания 
Звание сержанта милиции было введено Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 26 апреля 1936 года объявленным приказом НКВД № 157 от 5 мая 1936 года для личного состава органов рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР.

Данная система просуществовала до 9 февраля 1943 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР «О званиях начальствующего состава органов НКВД и милиции» были введены новые специальные звания, сходные с общевойсковыми.

Источники 
 Звания и знаки различия милиции в мае 1936 — феврале 1943 г.

Специальные звания органов внутренних дел России
Специальные звания органов внутренних дел СССР